Ordet bazar eller bazaar (tyrkisk eller persisk ord som betyder marked) har flere betydninger:
 Hovedbetydning basar - marked
 Bazaar (band)
 Bazar (magasin) - tidligere udgivet af Aller Press

Se også
 Tombola - fra tyrkisk tombala

Referencer